El término Cultura libre puede referirse a:
 El concepto de cultura libre promovido por un heterogéneo movimiento social basada en la libertad de distribuir y modificar trabajos y obras creativas.
 El ensayo escrito por Lawrence Lessig.